Ala Maričevska, ukrajinska slikarica, galeristica, likovna kritičarka i vlasnica umjetničke revije „Artanija". 

Voditeljica je Art galerije u Kyjivu, u Andrijivskom uzvizu, ulici koja je umjetnička žila kucavica Kijeva.

Izvori 
 Đuro Vidmarović: Đ. Vidmarović: Kijevski dnevnik 2015. (10). Sjećanje na akademika Mikolu Storoženka, Hrvatsko kulturno vijeće,  13. kolovoza 2015. 

Ukrajinski slikari
Likovni kritičari